NGC 4717 (другие обозначения — MCG -1-33-23, PGC 43467) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4717
Дева (созвездие)